Edmund Spohr ist der Name folgender Personen:

* Edmund Spohr (Botaniker) (1887–1964), deutsch-baltischer Botaniker 
 Edmund Spohr (Architekt) (* 1943), deutscher Architekt, Stadtplaner, Denkmalpfleger und Autor